Васи́лий Шемя́кин:
 Шемякин, Василий Иванович (Шемячич; ?—1529) — князь Новгород-Северский и Рыльский.
 Шемякин, Василий Иванович (1840—1916) — русский деятель народного просвещения.